Imię Ikarios nosiły dwie postaci z mitologii greckiej:
 Ikarios – Ateńczyk, który udzielił bogowi Dionizosowi gościny. 
 Ikarios – syn Perieresa i potomkiem herosa Lakedajmona.